Siergiej Nikołajewicz Wojciechowski (1883-1951) – rosyjski i czeski generał, dowódca Białych
 Siergiej Lwowicz Wojciechowski (1900-1984) – rosyjski działacz emigracyjny, pisarz i publicysta, poeta